Guare steht für:

 Guare (Los Ríos), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Baba der ecuadorianischen Provinz Los Ríos
 John Guare (* 1938), amerikanischer Bühnenautor